Merwehaven in Rotterdam
Merwedehavens in Dordrecht